

Список 
1 февраля

 Анда, Родольфо де (66) — мексиканский актёр. 
 Браун, Дэвид (93) — американский продюсер фильмов «Челюсти», «Шофёр мисс Дэйзи», «Кокон», четырёхкратный номинант на премию «Оскар». 
 Лараки, Азеддин (80) — премьер-министр Марокко (1986—1992). 
 Мартелл, Питер (71) — итальянский актёр. 
 Марутаев, Михаил Александрович (84) ― российский композитор. 
 Ментелл, Джастин (27) — американский актёр, автомобильная авария. 
 Раха, Сабир (61) — индийский предприниматель, председатель и исполнительный директор Oil and Natural Gas Corporation (2001—2006) .
 Совьон, Серж (81) — французский актёр. 
 Стейнгримюр Херманнссон (81) — премьер-министр Исландии (1983—1987 и 1988—1991). 
2 февраля

 Ганифа, Кочин (58) — индийский актёр, сценарист и режиссёр. 
 Кейтс, Бернард (87) — американский актёр. 
 Лесли, Алин (101) — американский сценарист. 
 Фариа, Роза Лобату Де (77) — португальская писательница и актриса. 
 Херлинджер, Пол (80) — американский актёр. 
 Хуссэйн, Тахир (72) — индийский продюсер, сценарист, режиссёр и актёр. 
 Школьникова, Нелли Ефимовна (82) — российская, американская и австралийская скрипачка и музыкальный педагог. Заслуженная артистка РСФСР (1977). 
3 февраля

 Вильсон, Жорж (88) — французский актёр кино и театра, театральный режиссёр, отец актёра Ламбера Вильсона.
 Вранетич, Иван (84/85) — югославский хорватский партизан, Праведник мира.
 МакКаллум, Джон (91) — австралийский актёр и продюсер. 
 Меррик, Гил (88) — английский футболист, голкипер клуба Бирмингем Сити и сборной Англии (1951—1954). 
 Рейд, Фрэнсис(95) — американская актриса, обладательница премии «Эмми» (2004). 
 Яковлев, Алексей Анатольевич (70) — советский и российский актёр и драматург. 
5 февраля

 Ашимов, Байкен Ашимович (92) — Председатель Совета Министров (1970—1984), председатель Президиума Верховного Совета Казахской ССР (1984—1985). 
 Кармайкл, Йен (89) — английский актёр. 
 Кумар, Суджит (75) — индийский актёр. 
 Масленникова, Наталья Николаевна (82) — историк, профессор, доктор исторических наук, заведующая кафедрой истории Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств (1978—2004).
 Огрызков, Николай Васильевич (55) — известный хореограф и танцовщик 
 Оганезов, Гаррий Минеевич (72) — заслуженный артист РФ, кларнетист, профессор, дирижёр. 
 Скоулз, Кларк (79) — американский пловец, олимпийский чемпион 1952 года на дистанции 100 м вольным стилем.  
 Хусаинов, Галимзян Салихович (72) — советский футболист, нападающий, заслуженный мастер спорта СССР, серебряный призёр чемпионата Европы (1964). 
6 февраля

 Бут, Альберт (81) — британский политик, министр по делам занятости (1976—1979). 
 Дэнкуорт, Джон (82) — британский композитор, саксофонист и кларнетист. 
 Игнатенко, Иван Игнатьевич (92) — Герой Советского Союза,
 Кимели, Кипкембой (43) — кенийский легкоатлет, бронзовый призёр Олимпиады в Сеуле (1988) на дистанции  метров. 
 Ли Ен Док (84) — премьер-министр Республики Корея (1994). 
 Пеньковский, Александр Борисович (83) — филолог-лингвист, исследователь творчества А. С. Пушкина. 
 Попков, Виталий Иванович (87) — дважды Герой Советского Союза, генерал-лейтенант авиации в отставке. 
 Тэйлор, Тони (42) — вокалист американской Хеви-метал группы Twisted Tower Dire  
7 февраля

 Баллерини, Франко (45) — итальянский велогонщик, двукратный победитель гонки «Париж—Рубэ». 
 Егоршина, Наталия Алексеевна (83) — российский живописец, член-корреспондент Российской академии художеств. 
 Колингба, Андре (74) — президент Центральноафриканской Республики (1981—1993). 
 Курнаков, Андрей Ильич (93) — российский живописец, народный художник СССР, профессор, действительный член Российской академии художеств. 
 Осипов, Владимир Ильич (51) — российский поэт, режиссёр, журналист, член Союза писателей России. 
 Тенн, Уильям (89) — американский писатель-фантаст. 
 Хабибуллаев, Пулат Киргизбаевич (73) — президент Академии наук УзССР (1984—1988), председатель Президиума Верховного Совета Узбекской ССР (1988—1989).  
8 февраля

 Джолитти, Антонио (94) — итальянский политический деятель, министр бюджета (1963—1964), министр бюджета и экономического программирования (1970—1972). 
 Муравченко, Фёдор Михайлович (80) — авиадвигателестроитель, Герой Украины, Лауреат Государственной премии СССР. 
 Самохина, Анна Владленовна (47) — советская и российская актриса театра и кино; рак желудка. 
 Скубишевский, Кшиштоф (83) — министр иностранных дел Польши (1989—1993). 
 Суарез, Бобби (67) — филиппинский режиссёр, сценарист и продюсер. 
 Фроман, Дэвид — американский актёр. 
 Хой, Роберт (82) — американский актёр. 
 Хьюга, Джимми (66) — американский горнолыжник, бронзовый призёр Олимпиады-1964 в слаломе. 
9 февраля

 Моррисон, Уолтер (90) — американский изобретатель, изобретатель фрисби. 
 Нефф, Фрэнсин (84) — Казначей США (1974—1977). 
 Эдуард Самойлов (59) — советский и российский политолог, журналист, диссидент.
 Христенко, Василий Тимофеевич (84) — Герой Социалистического Труда, полный кавалер ордена Славы. 
10 февраля

 Вейэнд, Фредерик Карлтон (93) — американский военачальник, последний командующий войсками США во Вьетнаме. 
 Винокуров, Эдуард Теодорович (67) — двукратный олимпийский чемпион (1968, 1976) по фехтованию на саблях, Заслуженный мастер спорта (1968). 
 Коневска-Трахковска, Габриэла (38) — македонский политический деятель, заместитель премьер-министра (2006—2008).
 Митчел, Джудит Пейдж (77) — американский сценарист и продюсер. 
 Песанья де Карвальо, Орландо (74) — бразильский футболист, полузащитник, игрок национальной сборной. Чемпион мира 1958. 
 Трехос Фернандес, Хосе Хоакин (93) — президент Коста-Рики (1966—1970). 
 Уилсон, Чарльз (76) — конгрессмен США; кардиопульмональный шок.
 Фалкао, Армандо (90) — бразильский политический деятель, министр юстиции (1974—1979). 
11 февраля

 Архипова, Ирина Константиновна (85) — российская оперная певица, народная артистка СССР. 
 Дмитриев, Роман Михайлович (60) — советский борец, олимпийский чемпион 1972 года. 
 Иноэ, Умэцугу (86) — японский сценарист и режиссёр. 
 Маккуин, Александр (40) — британский дизайнер модной одежды; самоубийство. 
 МакУильямс, Кэролайн (64) — американская актриса. 
 Мезенцев, Евгений Михайлович (71) — российский кинорежиссёр и кинооператор, руководитель киностудии «Нева». 
 Севидов, Юрий Александрович (67) — советский футболист, тренер. Мастер спорта (с 1961). Сын известного советского футбольного тренера А. А. Севидова. 
 Уорд, Колин (85) — британский писатель-анархист. 
 Хофланд, Мона (80) — норвежская актриса. 
12 февраля

 Борота, Петар (56) — футболист, бывший голкипер «Челси» и сборной Югославии. 
 Врубляускас, Альгирдас (78) — литовский актёр театра и кино, заслуженный артист Литовской ССР. , 
 Журавлёв, Владимир Константинович (87) — выдающийся российский филолог-славист. 
 Крамер, Вернер (70) — германский футболист игрок «Дуйсбурга» и сборной ФРГ, серебряный призёр чемпионата мира (1966). 
 Кумариташвили, Нодар (21) — грузинский саночник; разбился в тренировочном заезде на Олимпиаде-2010 в Ванкувере. .
 Моловни, Луис (84) — испанский футболист и тренер, играл на позиции нападающего, неоднократно был главным тренером клуба Реал Мадрид. 
 Саньярова, Минегуль Агельмухаметовна (80) — каменщица строительного треста № 3 г. Уфы, Герой Социалистического Труда. 
 Сонк, Грета (80) — датская актриса. 
13 февраля
 Немцев, Сергей Владимирович (49) — российский учёный в области исследования хитина и хитозана, доктор наук.
 Уиган, Гарет (78) — британский продюсер. 
 Яновский, Рудольф Григорьевич (80) — российский философ, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) (1987). 
14 февраля

 Ильенков, Александр Иванович (72) — первый секретарь Тверского обкома КПСС (1990—1991), председатель Калининского облисполкома (1979—1987). 
 Мялль, Линнарт Эдуардович (71) — эстонский учёный востоковед, буддолог и политический деятель. Основоположник научной ориенталистики в Эстонии.
 Турек, Ежи (76) — польский актёр. 
 Френсис, Дик (89) — английский писатель, автор детективных романов. 
15 февраля

 Варинг, Джордж (84) — британский актёр. 
 Гонсалес, Хуан Карлос (85) — уругвайский футболист, чемпион мира 1950 года. 
 Зеленкова, Анна Павловна (87) — белорусский хоровой дирижёр и педагог, доцент Белорусской государственной академии музыки.
 Корпылёв, Анатолий Павлович (90) — директор совхоза «Масловский». Герой Социалистического Труда.
 Лепёшин, Анатолий Александрович (68) — заслуженный тренер СССР по теннису, тренер Евгения Кафельникова. 
16 февраля
 Дикамбаев, Казы Дикамбаевич (96) — председатель Совета Министров Киргизской ССР (1958—1961). 
 Кочетков, Алексей Александрович (47) — оператор «Первого канала»; остановка сердца. 
 Хассель, Фей фон (91) — немецкая писательница, узница нацистских концлагерей, баронесса, внучка адмирала Альфреда фон Тирпица и дочь германского дипломата Ульриха фон Хасселя. 
17 февраля
 Грэйсон, Кэтрин (88) — американская актриса и певица сопрано.
 Исмаилов, Абдулхаким Исакович (93) — ветеран Великой Отечественной войны, Герой Российской Федерации. 
 Скарух, Витольд (80) — польский актёр. 
 Де Флориан, Джулио (74) — итальянский лыжник, бронзовый призёр чемпионата мира (1962) в гонке на 30 км, бронзовый призёр чемпионата мира (1966) в эстафете 4×10 км. 
 Фудзита, Макото (76) — японский актёр. 
 Якупов, Харис Абдрахманович (90) — российский живописец, народный художник СССР. 
18 февраля

 Бэбкок, Джон (109) — последний канадский ветеран Первой мировой войны, а также один из трёх последних ветеранов этой войны. 
 Зензеров, Николай Васильевич (105) — старейший российский ветеран Великой Отечественной войны; инсульт вследствие травмы головы. 
 Кечкин, Валерий Алексеевич (71) — председатель Государственного Собрания Республики Мордовия с 1995 года. 
 Крыжановский, Олег Прокофьевич (66) — украинский учёный-историк, педагог, доктор исторических наук, профессор. Заслуженный работник образования Украины.
 Лавацца, Эмилио (78) — глава компании Lavazza.
 Пандей, Нирмал (48) — индийский актёр. 
 Рамирес, Ариэль (88) — аргентинский композитор. 
19 февраля

 Вагин, Яков Абрамович — полковник милиции в отставке, почётный гражданин г. Перми, один из основателей советской школы сыска.
 Джеффрис, Лайонел (83) — британский актёр, сценарист и режиссёр. 
 Ларрива, Руди (94) — американский режиссёр анимационного кино. 
 Массон, Вадим Михайлович (80) — советский и российский археолог.
 Ногаев, Фёдор Дзабоевич — советский фрезеровщик завода «Магнит». Герой Социалистического Труда.
 Парво, Элли (95) — итальянская актриса. 
 Плоурайт, Уолтер (86) — британский учёный, который изобрёл вакцину против чумы крупногго рогатого скота.
 Поруш, Менахем (93) — израильский политик, раввин, депутат кнессета.

20 февраля

 Кенион, Сэнди (87) — американский актёр. 
 Хамильтон, Сэм (54) — директор Службы рыбных ресурсов и дикой природы США (с 2009) 
 Хейг, Александр (85) — государственный секретарь США (1981—1982). 
21 февраля
 Авалиани, Ной Иванович (82) — солист балета Большого театра СССР (1940—1963), балетмейстер. 
 Егоров, Сергей Ефимович (81) — президент Ассоциации российских банков. (1991—2002). 
 Йовас, Римантас (48) — литовский театральный актёр. 
 Миканба, Владимир Тачевич (78) — политический и военный деятель Абхазии.
 Мотыль, Владимир Яковлевич (82) — советский и российский режиссёр театра и кино, сценарист; инсульт. 
 Оськин, Александр Петрович (89) — танкист, Герой Советского Союза.
22 февраля
 Брэдли, Майкл Джон (76) — губернатор Теркс и Кайкос (1987—1993). 
 Вайнберг, Лев Иосифович (65) — российский бизнесмен. 
 Дэйвис, Робин (56) — британский актёр. 
 Лэндри,Нелли (93) — французская теннисистка, неоднократная чемпионка Франции
 Сидни, Штеффи (74) — американская актриса. 
23 февраля
 Садин, Владимир Степанович (85) — белорусский художник.
 Сальмид, Анри (90) — германский морской офицер, который в 1944 г. спас порт Бордо от разрушения. 
 Сапата Тамайо, Орландо (42) — кубинский диссидент и политзаключённый, умерший после 85-дневной голодовки протеста. 
 Ванлинт, Дерек (78) — канадский оператор и режиссёр. 
25 февраля

 Галкин, Владислав Борисович (38) — российский киноактёр; сердечная недостаточность. 
 Дограмачи, Ихсан (94) — турецкий врач-педиатр, почётный президент Международной Ассоциации Педиатров (IPA). 
 Кениг, Эндрю (41) — американский актёр, сценарист, режиссёр. 
 Клэнси, Майкл (60) — губернатор острова Святой Елены (2004—2007)
 Коэн, Арон (79) — руководитель НАСА (1992). 
 Гастон-Марин, Георге (91) — румынский политический деятель, министр экономики (1948—1949), министр электроэнергии и энергетической промышленности (1949—1954), председатель комитета планирования (1954—1965), первый заместитель председателя Совета министров (1962—1969)  
 Сидельникова, Вера Михайловна (72) — гинеколог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ (1999); погибла в ДТП. 
 Сойер, Дэвид (87) — американский виолончелист. 
 Торрес, Эфрен (66) — мексиканский боксёр, чемпион мира в наилегчайшем весе (1969—1970)
 Тунси, Али (74) — директор Службы национальной безопасности Алжира, убийство .
26 февраля

 Девон, Ричард (84) — американский актёр. 
 Королёв, Борис Алексеевич (100) — советский и российский кардиохирург, Герой Социалистического Труда, академик Российской академии медицинских наук; острая сердечная недостаточность. 
 Nujabes (36) — японский музыкальный продюсер и DJ .
 Юрченко, Борис Тимофеевич (72) — фотограф, лауреат Пулитцеровской премии за освещение событий, связанных с путчем 1991 года; рак. 
27 февраля
 Туа, Венди (92) — британская актриса и режиссёр. 
 Кондрачук, Владимир Валерьевич (45) — председатель совета директоров российской нефтегазовой компании «Транс Нафта»; самоубийство. 
 Скотт, Натан (94) — американский композитор. 
 Степанов, Олег Сергеевич (70) — советский спортсмен (самбо, дзюдо, 68 кг), заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР, бронзовый призёр Олимпиады в Токио (1964). 
 Тавхелидзе, Альберт Никифорович (79) — академик РАН, президент Академии наук Грузии (1986—2005). 
28 февраля
 
 Юозас Апутис (73) — литовский прозаик, переводчик, литературный критик.
 Бенсон, Мартин (91) — американский актёр. 
 Миндлин, Хосе (95) — бразильский предприниматель и библиофил (родители из Одессы, владелец крупнейшей в Латинской Америке частной библиотеки .
 Суров, Николай Васильевич (62) — советский гребец и тренер, неоднократный чемпион СССР в четвёрке с рулевым и восьмёрке, участник Олимпийских игр (1968) и чемпионата мира (1974) .
 Александр Черницкий (91) — советский и российский скульптор.
 Хаяси, Тюсиро (89) — японский астрофизик.
 Эймонт, Бохдан (82) — польский актёр театра и кино.